Анастасия Александровна Карандашова () — российская футболистка, защитник клуба «Рубин».

Биография 
Воспитанница ДЮСШ № 13 г. Ярославль.

В начале взрослой карьеры выступала за клуб «Дончанка» (Азов). В высшей лиге России дебютировала 9 сентября 2013 года в матче против клуба «Рязань-ВДВ», заменив на 66-й минуте Елену Тельную. Первый гол в высшей лиге забила 18 ноября 2013 года в ворота «Измайлово». Затем несколько лет выступала в первой лиге, становилась победительницей и призёром турнира. В 2015 году признавалась лучшей защитницей первого дивизиона. В 2017 году вместе со своим клубом снова выступала в высшей лиге.

С 2018 года играла за московский «Локомотив». Серебряный призёр чемпионата России 2019 года. В 2020 году «Локомотив» снова стал серебряным призёром, спортсменка в этом сезоне сыграла только один неполный матч. Сезон 2021 года провела в ЦСКА, сыграв 8 матчей, и стала серебряным призёром чемпионата. В начале 2022 года перешла в «Рубин».

В 2010 году сыграла 2 матча за юниорскую сборную России.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ

Футболистки России
Игроки ЖФК «Дончанка»
Игроки ЖФК «Локомотив»
Игроки ЖФК ЦСКА